Луис Фернандо Леон Бернео (; род. 11 апреля 1993, Лос-Риос) — эквадорский футболист, защитник клуба «Атлетико Сан-Луис» и сборной Эквадора.

Клубная карьера 
Леон начал карьеру в клубе «Норте Америка». В 2011 году Луис перешёл в «Индепендьенте дель Валье». 24 июля 2011 года в матче против «Депортиво Куэнка» он дебютировал в эквадорской Примере. 22 апреля 2012 года в поединке против «Текнико Университарио» Луис забил свой первый гол за «Индепендьенте дель Валье». В 2016 году он помог клубу выйти в финал Кубка Либертадорес.

С 2020 года выступает за мексиканский клуб «Атлетико Сан-Луис». В 2021 году отдавался в аренду в гуаякильскую «Барселону».

Международная карьера 
В 2013 году в составе молодёжной сборной Эквадора Севальос принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Аргентине. На турнире он сыграл в матчах против команд Венесуэлы, Чили, Колумбии, Бразилии,Перу, Парагвая и дважды Уругвая.

11 октября 2014 года в товарищеском матче против сборной США Леон дебютировал за сборную Эквадора.

Достижения 
Командные

 «Индепендьенте дель Валье»
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 2016
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2019

Примечания

Ссылки 

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Индепендьенте дель Валье»
Игроки ФК «Атлетико Сан-Луис»
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль